Ralston kan syfta på:

Geografi 
 Ralston Islands – en ögrupp i Skeena-Queen Charlotte Regional District, British Columbia, Kanada
 Ralston Brook – ett vattendrag i Nova Scotia, Kanada
 Kap Ralston – en udde på norra Grönland
 Ralston, Renfrewshire – en ort i Skottland
 Ralston, Kalifornien
 Ralston, Wyoming – en ort i Park County, Wyoming, USA
 Ralston, Nebraska

Personer 
 Aron Ralston, född 1975, amerikansk bergsbestigare, ingenjör och talare
 Dennis "Denny" Ralston, född 1942, tennisspelare, se Dennis Ralston
 Joseph Ralston, född 1943, amerikansk flygvapenofficer
 Samuel M. Ralston (1857–1925) amerikansk demokratisk politiker